Фонтезуелас има више значења:

 Фонтезуелас (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Фонтезуелас (Лагуниљас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Фонтезуелас (Зинзунзан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику